Ривлин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:
 Ривлин, Абрам Львович (1891/3 — 1974) — украинский советский учёный-правовед.
 Ривлин, Езикииль Исаакович (1901—1978) — советский историк и педагог; член Академии наук Белорусской ССР.
 Ривлин, Нехама (1945—2019) — Первая леди Израиля, супруга Реувена Ривлина.
 Ривлин, Реувен (род. 1939) — израильский юрист, государственный и общественный деятель.
 Ривлин, Рональд (1915—2005) — английский и американский учёный в области механики, педагог.
 Ривлин, Сефи (1947—2013) — израильский актёр-комик.
 Ривлин, Элис (1931—2019) — американский экономист и преподаватель.
 Ривлин, Элиэзер (род. 1942) — израильский юрист, судья Верховного суда Израиля с 2000 по 2012 год.

См. также